Појам Велингтон може да се односи на:
Велингтон, главни град Новог Зеланда
Велингтон (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Велингтон (регија)